Postbrücke steht für
Postbrücke (Hamburg)
Postbrücke (Meran)
Postbrücke (Zürich)
 einen Wohnplatz im Ortsteil Karras der Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg; siehe Postbrücke (Friedland)